

Hydronyme 
 Le Graveron est une rivière française du département de l'Allier de la région Auvergne et un affluent droit de la Besbre, c'est-à-dire un sous-affluent de la Loire.

Toponymes 
 Graveron, ancienne commune de l'Eure, incorporée à Graveron-Sémerville
 Graveron-Sémerville est une commune française, située dans le département de l'Eure.